Пушкарёва — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Пушкарёва, Зоя Васильевна (1907—1982) — советский государственный и политический деятель, член-корреспондент АН СССР.
 Пушкарёва, Любовь Васильевна (1918—2011) — советская и российская театральная актриса.
 Пушкарёва, Марина Михайловна (род. 1989) — российская футболистка.
 Пушкарёва, Наталья Львовна (род. 1959) — основоположник исторической феминологии и гендерной истории в советской и российской науке.
 Пушкарёва, Нонна Геннадьевна (род. 1962) — советская чемпионка мира по плаванию в ластах.
 Пушкарёва, Татьяна Ивановна (род. 1985) — российская легкоатлетка.

Топоним 
 Пушкарева — деревня, Упоровский район, Тюменская область, Россия